L75, L-75 ou L.75 est un sigle qui peut faire référence à :

Aviation 
 Albatros L.75, un avion d’entraînement et d’école allemand de l'entre-deux-guerres ;
 Lockheed L-75 Saturn, un prototype d'avion de ligne américain de des années 1940.

Marine 
 HMS Egret (L75), un sloop de la Royal Navy ;
 HMS Haydon (L75), un destroyer d’escorte de la Royal Navy.

Médecine 
 Infections des glandes sudoripares apocrines, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres